El término hack se puede referir a los siguientes artículos:para fre fire

Lugares
(8558) Hack, un asteroide descubierto en 1995
Monte Hack, ubicado en el sur de Australia

Informática
Hack, término usado en informática para denominar modificaciones no autorizadas a un código. (lenguaje de programación)
Hacker (seguridad informática), para irrumpir en computadoras y redes informáticas
Hackear, un término usado en informática para denominar la acción de realizar modificaciones no autorizadas a un código. (lenguaje de programación)
Hack (lenguaje de programación), el nombre de un lenguaje de programación de Facebook.
Domain hack, un nombre de dominio que sugiere una palabra, frase o nombre

Arte, entretenimiento y multimedios
Música
Hack (álbum), un álbum de 1990 de Information Society

Películas
Hack!, una película de 2007 protagonizada por Danica McKellar
Hacked (película), una película de suspenso de Bollywood de 2011
The Den (película de 2013) también conocida como Hacked, una película estadounidense de 2013

Videojuegos
Hack: uno de los videojuegos pioneros del género roguelike (o exploración de mazmorras) para PC.
.hack, una serie de cuatro videojuegos para PlayStation 2 de la franquicia multimedia .hack

Otros usos en arte, entretenimiento y multimedios
Hack (comedia), una broma o premisa para una broma, que se considera obvio, de uso frecuente y/ o robado; también se usa para referirse a un ladrón de bromas
Hack (cómics), un personaje mutante del Universo Marvel Comics
Hack (programa de radio), un programa de actualidad de la cadena de radio australiana Triple J
Hack (serie de televisión), una serie de televisión estadounidense
.hack, una franquicia multimedia japonesa que incluye producciones anime, manga y videojuegos ambientados en el MMORPG ficticio The World.
Lifehacker, un weblog sobre software y hacks/trucos de vida cotidiana

Deportes
Hack, un equipo utilizado para la tracción en el deporte del curling.
Hack, un gol en un juego de hacky attack/hacky sack o el juego de patadas en círculo de footbag
Hack squat, una variante del ejercicio de sentadillas

Transporte
Hack, una motocicleta con sidecar adjunto
Hack, una operación ilegal de taxis
Carro Hackney, un taxi londinense también conocido como hack

Otros usos
 El nombre común de la planta stipa clandestina.